Walky (ukrainisch ; russisch Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Charkiw, siehe Walky

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Walky (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Walky (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Walky (Pryluky)